Александр Елисеевич И́льченко (; 1909—1994) — украинский советский писатель, сценарист и драматург, журналист, военный корреспондент, общественный деятель, фольклорист. Член Союза писателей Украины.

Биография 
Родился 22 мая (4 июня) 1909 года в Харькове в семье железнодорожного кондуктора. В 1931 окончил литературно-лингвистический факультет Харьковского института народного образования. Длительное время находился на издательской работе.

Участник Великой Отечественной войны. Фронтовой корреспондент газеты «Известия».

После войны был заместителем председателя общества дружбы с Италией, председателем приёмной комиссии Союза писателей Украины, членом правления СП Украины.

Умер 16 сентября 1994 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Творчество 
Дебютировал в 1929 году.

Автор многих прозаических произведений для детей и взрослых, среди них — «Петербургская осень» («Петербурзька осінь», 1941), «Обычный парень» (1947), «Неаполитанка» (1963) и др. Казацкая тематика представлена известным «озорным романом из народных уст» «Казацкому роду нет перевода, или казак Мамай и чужая молодица» (. 1958), написанный народным языком с юмором, передающий народный дух, в котором щедро использован украинский народный фольклор.

В конце жизни написал два романа «Хочу, можу, люблю, або Сива чуприна» и «Карусель» (есть несколько вариантов названия).

Произведения Ильченко многократно переиздавались. Так, например, одна только «Петербургская осень» пережила двадцать переизданий. «Козацькому роду нема переводу…» — неоднократно выходил на украинском, и в русском переводе.

Написал несколько сценариев (кинофильмы «Роман и Франческа» и «Тарас Шевченко», пьеса «Серце жде…»).

Занимался исследованиями фольклора.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта»
 ещё один орден и медали

Примечания

Ссылки 
 Александр Ильченко, автор «озорного романа из народных уст»

Писатели-соцреалисты
Члены Союза писателей СССР
Выпускники Харьковского университета
Украинские драматурги
Украинские писатели XX века
Общественные деятели Украины
Члены Национального союза писателей Украины
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Фольклористы Украины
Похороненные на Байковом кладбище
Авторы исторических романов
Детские писатели СССР
Детские писатели Украины